Данфыонг () — вьетнамский топоним:
 Данфыонг —  один из семнадцати сельских уездов, входящих в состав Ханоя.
 Данфыонг — община в уезде Ламха, провинция Ламдонг.